unique selling proposition – unikatowa cecha oferty
 Universidade de São Paulo – Uniwersytet w São Paulo
 University of the South Pacific – Uniwersytet Południowego Pacyfiku
 Ukraińska Partia Socjalistyczna
 USS Saint Paul – amerykańskie okręty 
 pistolet HK USP – niemiecki pistolet
 United States Pharmacopeia – farmakopea amerykańska